Erik Tullius Hammargren, född 24 oktober 1814 i Karlstad, död 14 februari 1899 på Karlskoga prostgård, var en svensk präst, ornitolog och läroboksförfattare. Hammargren var kyrkoherde i Karlskoga församling åren 1867–1899. 

Hammargren omskrevs av sin konfirmationselev Selma Lagerlöf.

Biografi 
Erik Tullius Hammargren var son till kontraktsprosten Anders Hammargren och Sara Johanna Piscator. Hammargren blev student i Lund 1832, promoverades till filosofie magister 1838. Han inskrevs vid medicinska fakulteten på Uppsala universitet 1840.

Hammargren var verksam som lärare vid Åmåls skola åren 1837–1852. Därefter som adjunkt vid Karlstads läroverk år 1852.

Hammargren blev år 1862 regementspastor vid Värmlands fältjägare. Hammargren prästvigdes 1856 och utnämndes 1867 till kyrkoherde i Karlskoga församling.

Hammargren publicerade ett flertal böcker under sina levnadstid varav de flesta som läroboksförfattare. Han publicerade Jordklotets historia 1854, Väderleks-lärans naturvetenskapliga grunder jemte förklaring öfver de märkvärdigaste företeelser i luftkretsen 1858, Inledning till foglarnas naturalhistoria 1859, Om temperaturen i jordens inre 1862 och Små utflygter på naturens område 1867.

Hammargren utnämndes till ledamot av Nordstjärneorden 1882.

Hammargren var gift med Ottiliana Lagerlöf, faster till författaren Selma Lagerlöf, som även var hans konfirmandelev. 

Han beskrevs som driven inom arbetet för skolväsendet.

Bibliografi 

 1854 – Jordklotets utvecklingshistoria
 1858 – Väderleks-lärans naturvetenskapliga grunder jemte förklaring öfver de märkvärdigaste företeelser i luftkretsen

 1859 – Inledning till foglarnas naturalhistoria
 1862 – Om temperaturen i jordens inre
 1867 – Små utflygter på naturens område
 1889 – Om våra svenska sångfåglar
 1892 – Nya skildringar ur våra svenska sångfåglars lif

Se även 

 Series pastorum i Karlskoga församling

Referenser

Noter

Vidare läsning 
 

Män
Födda 1814
Avlidna 1899
Svenska präster under 1800-talet
Alumner från Lunds universitet
Personer i Karlskogas historia
Kyrkoherdar i Karlskoga
Läroboksförfattare
Svenska lärare under 1800-talet
Författare från Karlskoga
Ledamöter av Nordstjärneorden
Svenska ornitologer
Präster från Karlstad